

Palmarès

Altre competizioni internazionali 
1977
  in Coppa del mondo ( Düsseldorf) - 6,48 m

 1981	
 4ª in Coppa del mondo ( Roma) - 6,49 m

Collegamenti esterni